Tadeusz Zabłocki (1904–1997) – prawnik, publicysta
 Tadeusz Zabłocki (ur. 1931) – duchowny katolicki